LASH est un sigle qui signifie :
 Lighter Aboard Ship, désignant les navires porte-barges.
 LAboratoire des Sciences de l'Habitat, URA 1652 du CNRS, laboratoire intégré de l'École nationale des travaux publics de l'État.

Lash peut également faire référence à:
Lash, un album de The Jesus Lizard;
 LASH, un gestionnaire de session pour JACK Audio Connection Kit, remplaçant LADCCA, et remplacé par LADISH.